Konsumtion bzw. Konsumption steht für:
 Konsumtion (Strafrecht), die Erfüllung eines Straftatbestandes umfasst die Verwirklichung eines anderen Tatbestandes
 Konsum, Verbrauch an Wirtschaftsgütern, die der Bedürfnisbefriedigung dienen
 die Nahrungsaufnahme durch Tiere, siehe Energiebilanz (Ökologie)
 Konsumption (Medizin), starke Abmagerung
 Konsumtion (Liturgie), die Handlung, bei der nach der Feier der Kommunion auf Patene und Hostienschalen verbliebene Partikel der Hostien in etwas Messwein aufgelöst und mitgetrunken werden 
 in der Programmierung das Kennzeichnen eines Ereignisses als verarbeitet